Предраг Пеђа Петровић (Осијек, 7. септембар 1955 — Загреб, 22. март 2019) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|5
|4
|0
|0
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|1
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|5
|1
|6
|5
|17
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|13
|6
|7
|5
|33
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1979. || Повратак || Ухапшени омладинац
|-
| 1979. || Није далеко (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Син директора гимназије
|-
| 1981. || Високи напон || /
|-
| 1981. || Гости из галаксије || Књижничар
|-
| 1982. || Тројански коњ (ТВ филм) || Илегалац који врбује Омеровића
|-
| 1982. || Тамбураши (ТВ филм) || Њемачки војник
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија) || Регрут
|-
| 1984. || Габријел (ТВ мини серија)|| Доктор 2
|-
| 1985. || Хорватов избор || /
|-
| 1985. || Инспектор Винко || Поштар
|-
| 1985. || Антиказанова || /
|-
| 1986. || Досије || Ицо
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак || /
|-
| 1988. || -{A Time of Destiny}- || Лајтнант
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || -{Fatal Sky}- || Виктор
|-
| 1991. || Ђука Беговић || Ротов помоћник
|-
| 1992. || -{The Sands of Time}- || Уредник новина
|-
| 1993. || Вријеме за || /
|-
| 1995. || Испрани || /
|-
| 1986 1996. || Смоговци (ТВ серија) || Директор казалишта
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004. || -{La Femme Musketeer}- (ТВ мини серија)|| Вендор
|-
| 2004. || Забрањена љубав (ТВ серија)|| Др Никола Јакић / Др Јакић
|-
| 2006. || Луда кућа (ТВ серија) || Звонко Хуњек
|-
| 2006. || Балкан Инч (ТВ серија)|| Хасан Цмеровић
|-
| 2007. || Обични људи (ТВ серија)|| Адвокат Нико
|-
| 2007 2008. || Добре намјере (ТВ серија)|| Даријев пријатељ
|-
| 2008. || Мамутица (ТВ серија)|| Микић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010 2011. || Најбоље године (ТВ серија)|| Иве
|-
| 2012. || Ларин избор (ТВ серија)|| Бранко
|-
| 2013. || Зора дубровачка (ТВ серија)|| Ђуро
|-
| 2016. || Права жена (ТВ серија)|| Доктор
|-
| 2016—2017. || Златни двори (ТВ серија)|| Доктор Гацина
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Осјечани